Flaga powiatu brzeskiego – od 2020 roku stanowi żółty prostokąt, w którego czołowej części znajduje się godło herbu powiatu o wysokości 8/10 wysokości flagi, z osią symetrii znajdującą się w odległości 1/3 odległości flagi od drzewca. Proporcje flagi wynoszą 5:8.

W obecnym kształcie flaga została ustanowiona przez Radę Powiatu 23 kwietnia 2020 r.

Obowiązująca w latach 2001-2020 flaga przedstawiała czteropolową biało-czerwoną szachownicę, na której centrycznie umieszczony był herb powiatu. Twórcą projektu flagi był dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Paweł Kozerski. Zasady używania flagi określała uchwała Rady Powiatu z dnia 25 października 2007 r.

Przypisy

Zobacz też 
 herb powiatu brzeskiego
 powiat brzeski

Linki zewnętrzne 
 Flaga powiatu brzeskiego
 Opis herbu i flagi powiatu brzeskiego

Powiat brzeski (województwo opolskie)